Die Campeonato Brasileiro Série B 2012 war die 33. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Der Wettbewerb startete am 18. Mai 2012 in seine Saison und endete am 23. November 2012. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Der Goiás EC konnte am Ende der Saison zweiten Mal die Meisterschaft feiern.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2013 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2013 ab.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

2012
Fußballsaison 2012